Cedar Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Grove (Florida), Unincorporated area
 Cedar Grove (Indiana)
 Cedar Grove (New Jersey), Stadt und Township
 Cedar Grove (Louisiana)
 Cedar Grove (New Mexico)
 Cedar Grove (Bedford County, Tennessee)
 Cedar Grove (Carroll County, Tennessee)
 Cedar Grove (West Virginia)
 Cedar Grove (Wisconsin)

in Antigua
 Cedar Grove (Antigua) im St. Johns Parish

Cedar Grove ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Cedar Grove (Kentucky), NRHP-Nr. 77000608
 Cedar Grove (Charles County, Maryland), NRHP-Nr. 79001124
 Cedar Grove (Baltimore County, Maryland), NRHP-Nr. 96001349
 Cedar Grove (Washington County, Maryland), NRHP-Nr. 99000984
 Cedar Grove (Warren County, Mississippi), NRHP-Nr. 76001107
 Cedar Grove (Adams County, Mississippi), NRHP-Nr. 82003088
 Cedar Grove (Missouri), NRHP-Nr. 82003140
 Cedar Grove (North Carolina), NRHP-Nr. 72000976
 Cedar Grove (South Carolina), NRHP-Nr. 71000772
 Cedar Grove (Tennessee), NRHP-Nr. 80003833
 Cedar Grove (Mecklenburg County, Virginia), NRHP-Nr. 10000560
 Cedar Grove (New Kent County, Virginia), NRHP-Nr. 79003058
 Cedar Grove (Kanawha County, West Virginia), NRHP-Nr. 75001893
 Cedar Grove Place, in Church Hill, Mississippi, NRHP-Nr. 79001317
 Cedar Grove Plantation, in Faunsdale, Marengo County, Alabama, NRHP-Nr. 93000599
 Cedar Grove School, in Old Bridge, New Jersey, NRHP-Nr. 76001165

Siehe auch:
 Cedar Grove Township
 Cedar Grove Cemetery